Josip Giuseppe Modrić, hrvatski putopisac
Josip Modrić (teolog), hrvatski teolog i glazbenik